Holiday kan henvise til:

Film 
 Holiday (film fra 1930) – amerikansk romantisk komediefilm fra 1930
 Holiday (film fra 1938) – amerikansk film fra 1938 instrueret af George Cukor
 Holiday (film fra 2018) – dansk film fra 2018, filmen er instrueret af Isabella Eklöf

Musik 
 Holiday (Madonna-sang) – sang af den amerikanske singer-songwriter Madonna
 Holiday (Green Day sang) – Green Day sang
 Holiday (America-album) – Album af det amerikanske rockband America fra 1974
 Holiday (Jennifer Paige-album) – Album af det amerikanske rockband America fra 1974

Bøger 
 Holiday (roman) – roman af Stanley Middleton fra 1974

Fiktive person 
 Holiday (fiktiv person) – fiktiv person i Batman-serien

Skibe 
 MS Holiday – luksusliner bygger på Aalborg Værft i 1985